JCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kansas City Industrial (Stati Uniti)